Lippen steht für:
 die stets paarweise vorkommenden Organe am Mund des Menschen und vieler Tiere, siehe Lippe

Geografie:
 in Deutschland
 einen Ortsteil der Gemeinde Lohsa, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Lippen (Lohsa)
 eine Wüstung in Dresden, Sachsen, siehe Liste der Wüstungen in Dresden#Stadtbezirk Leuben
 in Polen
 einen Ortsteil der Gemeinde Niemodlin, siehe Lipno (Niemodlin)
 in Tschechien
 eine Gemeinde im Okres České Budějovice, siehe Lipí
 eine Gemeinde im Okres Český Krumlov, siehe Lipno nad Vltavou

Siehe auch:
 Lippe (Begriffsklärung)
 Groß Lippen